Чемпионат Люксембурга по футболу 1931/1932 — 22-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч за чемпионство

Дополнительный матч за место в Первом дивизионе

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1931/1932
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1931 году
Спорт в Люксембурге в 1932 году